L'edizione 1964-65 della Primeira Divisão vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Eusébio (), con 28 reti.

Classifica finale

Verdetti 
  Benfica campione di Portogallo 1964-65 e qualificato in Coppa dei Campioni 1965-1966.
 Vitória Setúbal vincitore della Taça de Portugal 1964-1965 e qualificato in Coppa delle Coppe 1965-1966.
  Porto, CUF e Sporting CP qualificati in Coppa delle Fiere 1965-1966.
  Seixal e SCU Torreense retrocesse in Segunda Divisão.

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (19)
 Minor numero di sconfitte:  (2)
 Miglior attacco:  (88 gol segnati)
 Miglior difesa:  (21 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+67)
 Maggior numero di pareggi:  (8)
 Minor numero di pareggi:  (1)
 Minor numero di vittorie: ,  (3)
 Maggior numero di sconfitte:  (22)
 Peggior attacco:  (16 gol segnati)
 Peggior difesa:  (84 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-68)

Risultati

Voci correlate 
Taça de Portugal 1964-1965

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1964
Calcio nel 1965
Campionato portoghese di calcio